Herber (Bedeutung: Herber, Herbers, Harber(s) = Herbert bzw. Heri-berht (althochdeutsch = Im Heere strahlend)) ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Herber (1851–1934), deutscher Heimatforscher
 Andreas Herber (~1530–1614), Bildhauer, Bildschnitzer, Steinmetz und Modellbauer der Spätrenaissance
 Anton Herber (1816–1877), deutscher Weingutsbesitzer und Abgeordneter 
 Arnie Herber (1910–1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carl Johann Herber (1788–1853), deutscher katholischer Theologe
 Dirk Herber (* 1979), deutscher Politiker (CDU)

 Friedrich Herber (1939–2013), deutscher Rechtsmediziner und Autor
 Georg Herber (1763–1833), Präsident der zweiten Kammer des Nassauischen Landtags
 Grete Herber (1910–2005), deutsche Tischtennisspielerin
 Helene Hering-Herber (1946–2016), deutsche Künstlerin
 Johannes Herber (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Klaus Herber (* 1958), deutscher Fußballtorwart
 Maxi Herber (1920–2006), deutsche Eiskunstläuferin
 Oliver Herber (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Pauline Herber (1852–1921), deutsche Lehrerin, Schriftstellerin und Gründerin des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen
 Richard Herber (1911–1968), deutscher Politiker (SED)
 Richard Herber (Maler) (1899–1974), deutscher Maler
 Rolf Herber (1929–2020), deutscher Jurist
 Wolfgang Herber (1949–2013), deutscher Lehrer, Kommunalpolitiker und Heimatforscher